Хунта может означать:
 Хунта — в Испании во время Пиренейских войн.
 Хунта-де-Вильяльба-де-Лоса — муниципалитет в Испании, в провинции Бургос.
 Хунта-де-Траслалома — муниципалитет в Испании, в провинции Бургос.
 Хунта́ — район городского подчинения городского округа Юйси провинции Юньнань (КНР).
 Кристобаль Хунта — персонаж книг «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о Тройке» Аркадия и Бориса Стругацких.

См. также 
 Примера Хунта (станция метро)